Планиница може бити:
 Планиница (Мионица), насеље у општини Мионица, Република Србија
 Планиница (Зајечар), насеље града Зајечара, Република Србија
 Планиница (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Република Србија
 Планиница (Димитровград), насеље у општини Димитровград, Пиротски управни округ, Република Србија
 Планиница (Пирот), насеље у општини Пирот, Пиротски управни округ, Република Србија
 Планиница (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, Република Србија
 Планиница (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Планиница (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Планиница, један од врхова планине Његош (око 1.520м)
 Манастир Планиница, манастир Српске православне цркве